Ракови́це () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Раковице (Болеславецкий повят) — село в Болеславецком повяте Нижнесилезского воеводства;
 Раковице (Зомбковицкий повят) — село в Зомбковицком повяте Нижнесилезского воеводства;
 Раковице (Илавский повят) — село в Илавском повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Раковице (Квидзынский повят) — село в Квидзынском повяте Поморского воеводства;
 Раковице (Серадзкий повят) — село в Серадзком повяте Лодзинского воеводства;
 Раковице (Стшелинский повят) — село в Стшелинском повяте Нижнесилезского воеводства;

Другое 
 Раковице (Краков) — исторический район в Кракове.